Agnete Johnsen – cantante norvegese
 Bent Inge Johnsen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Bjarne Johnsen – dirigente sportivo e calciatore norvegese
 Bjarne Johnsen – ginnasta norvegese
 Bjørn Maars Johnsen – calciatore statunitense naturalizzato norvegese
 Britton Johnsen – ex cestista statunitense
 Christian Johnsen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Dennis Johnsen – calciatore norvegese
 Erik Johnsen – ex saltatore con gli sci norvegese
 Erland Johnsen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Espen Johnsen – calciatore norvegese
 Frode Johnsen – ex calciatore norvegese
 Jan Johnsen Sørensen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 John Johnsen – calciatore norvegese
 Justin Meldal-Johnsen – bassista e produttore discografico statunitense
 Ken Henry Johnsen – arbitro di calcio norvegese
 Lars-Gunnar Johnsen – calciatore norvegese
 Marius Johnsen – ex calciatore norvegese
 Odd Johnsen – ex calciatore norvegese
 Robert Johnsen – ginnasta danese
 Ronny Johnsen – ex calciatore norvegese
 Stian Johnsen – giocatore di calcio a 5, allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Tor Gunnar Johnsen – ex calciatore norvegese